

Munteenheden 
 Gouden florijn of Italiaanse florijn, fiorino d'oro, gouden standaardmunt die tussen 1252 en 1523 werd geslagen in Florence
 Nederlandse gulden (NLG), munteenheid
 Nederlandse 1 gulden, muntstuk
 Arubaanse florin (AWG), munteenheid (1986-heden)
 Hongaarse forint (HUF), Hongaarse munteenheid (1946-heden)
 Oostenrijks-Hongaarse gulden (forint, florin), verdeeld in 60, later 100 Kreuzer/krajczár, munteenheid van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk tussen 1754 en 1892
 Een Britse of Ierse munt van 2 shilling, thans 10 pence.
 Een fictief muntstuk dat als betaalmiddel wordt gebruikt in de strips van Marten Toonder.

Plaatsnamen 
 Florijn (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Berkelland
 Florin (Californië), een plaats in de VS

Personen 
 Els Florijn (1982), een Nederlands schrijfster
 Finn Florijn (1999), Nederlands roeier, zoon van Ronald Florijn
 Jacob Florijn (1751-1818), een Nederlands wiskundige en politicus
 Karolien Florijn (1998), Nederlands roeister, dochter van Ronald Florijn
 Kevin Florijn (1989), een Nederlands zanger
 Marco Florijn (1977), een Nederlands politicus
 Ronald Florijn (1961), een Nederlands roeier

Florin:
 Pierre Florin, Belgisch politicus, burgemeester van Sint-Pieters-op-den-Dijk (België)

Overig 
 Florijn (flatgebouw), een flatgebouw in Amsterdam Zuidoost
 Een van de hoofdpersonages in Florijn de flierefluiter, een Douwe Dabbert-verhaal